Сезон 1967-68 Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 37-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 16 команд, 3 найгірші з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону став клуб «Мілан», для якого ця перемога у чемпіонаті стала 9-ю в історії.

Команди-учасниці 
Участь у турнірі брали 16 команд:

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1967-68 Серії A став гравець клубу «Мілан» П'єріно Праті, який відзначився 15 забитими голами.

Чемпіони 
Футболісти «Мілана», які протягом турніру були гравцями основного складу (провели не менше половини матчів турніру):
 Фабіо Кудічіні
 Анджело Анкіллетті
 Карл-Гайнц Шнеллінгер
 Роберто Розато
 Сауль Малатразі
 Джованні Трапаттоні
 Курт Хамрін
 Джованні Лодетті
 Анджело Сормані
 Джанні Рівера
 П'єріно Праті
 Тренер: Нерео Рокко

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio — La Storia 1898—2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1967—1968 на RSSSF  

1967-68
1967 у футболі
1968 у футболі